Northern Star ("stella del nord" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Northern Star – album dei Groove Armada del 1998
 Northern Star – traccia dell'album Celebrity Skin delle Hole del 1998	
 Northern Star – album di Melanie C del 1999
 Northern Star – singolo di Melanie C del 1999, dall'album omonimo